Гомфотерий:

 Представитель рода гомфотериев (Gomphotherium).
 Представитель семейства гомфотериевых (Gomphotheriidae), в которое входит род гомфотерии.